Langevåg (Bømlo), een plaats in de Noorse gemeente Bømlo
 Langevåg (Sula), een plaats in de Noorse gemeente Sula